Alix Popham (1979) – ex rugbista a 15 gallese
 Arthur Ewart Popham (1889-1970) – storico dell'arte inglese
 Elizabeth Popham, viscontessa Hinchingbrooke (...–1761) – nobildonna inglese
 Home Riggs Popham (1762-1820) – ammiraglio e inventore britannico
 Robert Brooke-Popham (1878-1953) – generale britannico

Pagine correlate
 John Popham